Aureola kan syfta på:

 Aureola (fysik) – en svagt lysande rödaktig ljusmantel
 Aureola – en kristen symbol som omger hela gestalten, se Gloria (symbol)